Enrico Ghidetti, critico letterario e docente (1940)
Vittorio Ghidetti, partigiano, politico e sindacalista (1892-1972)